Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 809 dans le monde.

 RS-809 au Brésil
 Route nationale 809 en France